en histologie animale, voir : vaisseau sanguin,
 en histologie végétale, voir : 
faisceau libéro-ligneux des plantes vasculaires, 
leptoïde et hydroïde des Bryophytes,
hyphe en trompette des algues.